Лео́н Бино́ш (; , Шамп-сюр-Йонна — август ) — французский регбист, чемпион летних Олимпийских игр 1900, предприниматель.

Биография

Семья 
Отец — Адольф Бинош (1827—1911), председатель Торговой палаты Рио-де-Жанейро, руководитель судоходной компании . Мать — Урсула Роза де Араухо Маттос.

Дочь —  (1910—2001), женщина-политик. Сын —  (1911—1997), генерал Армии Франции, участник Движения Сопротивления. Внук —  (р. 1938), историк. Внучатая племянница — Жюльет Бинош (р. 1964), актриса.

Спортивная карьера 
Бинош играл на позиции полузащитника в клубе «Расинг де Франс», дважды становился чемпионом Франции (1899/1900, 1901/1902). В составе сборной Франции выиграл Олимпийские игры 1900 года: играл против Германии и Великобритании, в матче против британцев занёс попытку (3 очка). Старший брат П. Бинош (р. 1877) играл также в клубе «Расинг» на позиции крыльевого трёхчетвертного.

Предприниматель 
Бинош окончил в 1899 году Высшую школу коммерции, занимался бизнесом в промышленности, владел фабриками в Ле-Кремлен-Бисетр и Стене-Сен-Дени.

Примечания

Литература 
 Jean-Luc Brachet, Une histoire de binoche, Editions Archives et Culture, 2019

Ссылки 
 
 

Регбисты Франции
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по регби
Игроки РК «Расинг 92»
Предприниматели Франции
Игроки сборной Франции по регби